Nikolaou ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Nikolaou (* 1982), zypriotischer Straßenradrennfahrer
 Jannis Nikolaou (* 1993), deutsch-griechischer Fußballspieler
 Marios Nikolaou (* 1983), zyprischer Fußballspieler
 Pantelis Nikolaou (* 1949), griechischer Fußballspieler
 Tanja Lachenmayr-Nikolaou (* 1972), deutsche Juristin und Richterin am Bundespatentgericht
 Theodor Nikolaou (1942–2023), orthodoxer Theologe

Siehe auch:
 Nicolaou